A Temporada 2004-05 no futebol português é um resumo da temporada do futebol de Portugal entre os anos de 2004 e 2005

Primeira Liga

Narrativa 
A época 2004-05 foi a terceira edição da SuperLiga Galp Energia, 74`ª edição da liga principal de futebol sénior.

Nesta Edição o Porto era o favorito ao título pois vinha de um bi campeonato, e tinha acabado de ganhar a Ligas dos Campeões. No Sporting apostava-se no jovem treinador Peseiro e no Benfica o treinador era Giovanni Trappatoni. O Campeonato inicia-se de forma muito irregular para os 3 grandes onde o Sporting divide-se nas grandes exibições e nas grandes "baldas" que dava em alguns jogos, no  FC Porto era uma agitação de treinadores onde teve 4 treinadores numa só época! No Benfica tudo corria melhor, embora não escapasse a alguns sobressaltos, então até final da época estavam os 3 grandes a lutar pelo título com o Sporting e Benfica a dividir o primeiro lugar na penúltima jornada jogava-se um decisivo Benfica X Sporting que acabou com a vitória de 1-0 com golo de Luisão. Assim na ultima jornada o Benfica empatava 1-1 com o Boavista e sagrava-se Campeão Nacional.Este foi o campeonato português mais renhido e com mais candidatos da história pois ao longo da época diversas equipas mostravam ser capazes de lutar pelo título. FC Porto, SL Benfica e Sporting CP eram sempre candidatos,mas ao longo da época duas outras equipas entraram na luta, Boavista FC (Campeão Nacional 2000/2001), Sp.Braga (clube com elevada ambição em conquistar títulos) e mais tarde Vitória de Guimarães (mais propriamente nas ultimas 10 jornadas).Boavista e Braga chegaram a liderar o campeonato mas não conseguiram manter a regularidade.

Classificação

Acessos a competições europeias 

 Liga dos Campeões:
 SL Benfica
 FC Porto

 Taça UEFA
 Sporting CP
 SC Braga,
 VFC Setúbal
 ,

|}

Despromoções 
 Moreirense,
 ,

Quadro de resultados

Melhores marcadores

Liga de Honra

Narrativa 
A edição de 2004-2005 da Liga de Honra foi a décima quinta edição deste escalão do futebol português.

Foi disputada por 18 clubes: 3 despromovidos da Primeira Liga, 3 promovidos da II Divisão, e os restantes que tinham permanecido.

Classificação

Segunda Divisão B

Zona Norte

Zona Centro

Zona Sul

Terceira Divisão

Taça de Portugal 

A Taça de Portugal 2004-05 foi 65ª edição da Taça de Portugal, competição sob alçada da Federação Portuguesa de Futebol, vencida pelo Vitória de Setúbal.

Supertaça Cândido de Oliveira 

A Supertaça Cândido de Oliveira relativa à época 2004-2005 foi a 27ª edição da Supertaça Cândido de Oliveira.

Jogou-se a 13 de Agosto de 2005, no Estádio Algarve, em Loulé. O jogo opôs o Sport Lisboa e Benfica, vencedor da Primeira Liga e o Vitória Futebol Clube vencedor da Taça de Portugal.

Ligações externas 
 FPF.pt - campeonatos nacionais

Futebol de 2004 em Portugal
Futebol de 2005 em Portugal
Campeonato Português de Futebol